Walram II van Arlon, graaf van Aarlen (1139-1146)
 Walram II van Nassau, graaf van Nassau (gedeeltelijk) (1247-1255/1276)
 Walram II van Ligny, graaf van Ligny (1288-1354)